Seymour River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Seymour River (Vermont)

in Kanada:
 Seymour River (Burrard Inlet) in der Region Vancouver, British Columbia
 Seymour River (Seymour Inlet) in British Columbia
 Seymour River (Shuswap Lake) in der Region Shuswap, British Columbia

in Australien:
 Seymour River (Pazifik) in Queensland
 Seymour River (O’Shannassy River) in Queensland